Albino de Angers, conhecido em francês como Saint Aubin d'Angers.

Localidades

Saint-Aubin (Aisne)
Saint-Aubin (Aube)
Saint-Aubin (Côte-d'Or)
Saint-Aubin (Essonne)
Saint-Aubin (Indre)
Saint-Aubin (Jura)
Saint-Aubin (Landes)
Saint-Aubin (Lot-et-Garonne)
Saint-Aubin (Pas-de-Calais)

Suíça
Saint-Aubin (Friburgo)

Desambiguações de topônimos